Amerikai Egyesült Államok
 Fallon (Észak-Dakota)
 Fallon (Kalifornia)
 Fallon (Montana)
 Fallon megye (Montana)
 Fallon (Nevada)
 Fallon Station (Nevada)
 Fallon (Oklahoma)
 Franciaország
Fallon (Haute-Saône)